Huragan Irene (1999)
 Huragan Irene (2011)